La Bastide (Pyrénées-Orientales)
 La Bastide (Var)
ook:
La Bastide-Clairence, Pyrénées-Atlantiques
La Bastide-de-Besplas, Ariège
La Bastide-de-Bousignac, Ariège
La Bastide-de-Lordat, Ariège
La Bastide-d'Engras, Gard
La Bastide-de-Sérou, Ariège
La Bastide-des-Jourdans, Vaucluse
La Bastide-du-Salat, Ariège
La Bastide-l'Évêque, Aveyron
La Bastide-Pradines, Aveyron
La Bastide-Puylaurent, Lozère
La Bastide-Solages, Aveyron
La Bastide-sur-l'Hers, Ariège

gemeenten met de naam Labastide (doorverwijspagina)

Daarnaast zijn er ook wijken met de naam La Bastide:
 La Bastide (Bordeaux)
 La Bastide (Limoges)